La campaña de Bretaña (560-578) es una guerra que opone el reino franco al reino de Bretaña. Durante el conflicto, se afrontan sucesivamente tres reyes francos y tres reyes bretones, antes de concluirse con una derrota franca.

Canao contra Clotario I 
En 560, el rey bretón pacta una colaboración con Chramn, hijo y oponente del rey Clotario I. Los dos mueren el mismo año durante una batalla frente al rey franco.

Macliau contra Caribert 
Después de la muerte de Canao en 560, su hijo, el obispo Macliau, abandona al magisterio, se casa y se proclama rey de Bretaña. Pero tiene que compartir su reino con Budic, quien recupera el condado de Cornouaille.

Durante el año 561, muere Clotario I y fue sustituido por Cariberto I sobre el trono de Francia, pero ese último nunca mostró mucho interés y consideración por la campaña de Bretaña.

Fallece Budic en 577 y Macliau intenta en aquel momento acapararse el condado de Cornouaille en detrimento de Theuderic, hijo de Budic. Pero Theuderic logra asesinar a Macliau y a su hijo Jacob, poniendo fin a la guerra, pero firma una alianza con Waroch, segundo hijo de Macliau.

Waroch contra Chilperico I 
Al largo del año 578, Waroch recupera la ciudad de Vannes y afirma su dominación sobre el condado de Broërec, al sur de Bretaña.

Como muestra de reacción, el que está rey de Francia desde 567 y la muerte de Cariberto, Chilperico I, reúne a su ejército pero fracasa contra las tropas bretones.

El mismo año 578, se concluye la guerra con la firma de un tratado militar. Waroch y Bretaña anexan definitivamente la ciudad de Vannes pero tienen que pagar un tributo a Chilperico. Esta última condición está garantizada por la secuestración del hijo de Waroch, Canao II.

Referencias 

Guerras del siglo VI
Wikiproyecto:Francia/Artículos